Levensbron (Puttershoek), een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Puttershoek
 Levensbron (Ridderkerk), een kerkgebouw in de Zuid-Hollandse plaats Ridderkerk
 De Levensbron (Terneuzen), een kerkgebouw in de Zeeuwse stad Terneuzen